Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc López che ha battuto in finale Mariano Delfino 6-4, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Dick Norman (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (semifinali)
 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)

 Marc López (Campione)
 Salvador Navarro (primo turno)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2003